Història antiga: el nom del faraó egipci Menkaure en transcripció grega, en català anomenat també Micerí.
 Jocs: un joc de taula publicat per Ẏstari Games; vegeu Mykerinos (joc).